

Мітряєво — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Мітряєво — присілок, Мішкинський район, Башкортостан